Herpeteros angelus är en snäckart som först beskrevs av Gregg 1949.  Herpeteros angelus ingår i släktet Herpeteros och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
angelus